Chamoun ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Chamoun (1900–1987), libanesischer Staatspräsident
 Dany Chamoun (1934–1990), libanesischer Politiker
 Dory Chamoun (* 1931), libanesischer Politiker
 Tracy Chamoun (* 1962), libanesische Menschenrechtsaktivistin